Касахара — фамилия. Известные носители:
 Касахара, Кэндзи (род. 1975) — японский предприниматель.
 Касахара, Сигэру (род. 1933) — японский борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр.
 Касахара, Такаси (род. 1918) — японский футболист.
 Касахара, Хироко (род. 1970) — японская сэйю.
 Касахара, Юкио (1889—1988) — генерал-лейтенант японской императорской армии.